Во-Андіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 90 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 333 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 871,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Во-Андіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Во-Андіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Во-Андіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Во-Андіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Во-Андіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена